Julio González (1876-1942), sculpteur et peintre espagnol ;
 Julio González Montemurro (1953-), entraîneur uruguayen de football ;
 Julio González (1965-), boxeur cubain ;
 Julio César González (1969-), caricaturiste colombien ;
 Julio César González (1976-2012), boxeur mexicain.